Чка́ловский — топоним:

Россия 

 Чкаловский — посёлок в Кетченеровском районе Калмыкии.
 Чкаловский — посёлок в Лоухском районе Карелии.
 Чкаловский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Чкаловский — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Чкаловский — хутор в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Чкаловский — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Чкаловский — микрорайон города Щёлково Московской области.
Чкаловский — военный аэродром в Московской области.

Таджикистан 

 Чкаловский — с 1944 по 1957 г. название села (в тот период пгт) Хистеварз в Гафуровском районе Согдийской области.

См. также 

  
 
 Совхоз Чкаловский
 Чкаловский поселковый совет
Чкаловский сельский совет
 Чкаловский проспект
Чкаловский автобусный завод

 Чкаловская
 Чкаловское
 Чкалов
 Чкалова
 Чкаловка
 Чкалово
 Чкаловск